

Poblacions 
 Els Torrents, Entitat de població de Castellgalí (Bages)
 Els Torrents, Entitat de població de Lladurs (Solsonès)

Masies 
 Els Torrents, Masia del terme municipal L'Espunyola (Berguedà)
 Els Torrents, Masia al terme municipal de Borredà (Berguedà)
 Els Torrents, Masia situada al municipi del Pinós (Solsonès)
 Els Torrents, Masia situada al municipi de Navès (Solsonès)